Buenache de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Buenache de la Sierra (ort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Buenache de la Sierra (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar